32P kan syfta på:

 Comas Solàs komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-66 - en rysk Progress farkost.